Шпионская фантастика — поджанр шпионской литературы и кинематографа, включающий элементы научной фантастики. Часто ассоциируется с периодом противостояния Запада и Востока времён «холодной войны». К особенностям шпионской фантастики относится использование персонажами информационных технологий и гаджетов, намного превосходящих современную научную реальность.

Определение и характеристики 

Шпионскую фантастику можно определить как произведение литературы, кинематографа или видеоигру, действие которого происходит в будущем или в параллельном мире, а сюжет сосредотачивается вокруг приключений главного героя (или главных героев), выступающих в роли секретного агента: разведчика, контрразведчика, специалиста по борьбе с терроризмом. Обычно эти приключения вращаются вокруг противостояния сверхдержав или с борьбой против личности или организации, претендующих на  или желающих уничтожить мир. Персонажи шпионской фантастики обычно используют футуристическое оружие и гаджеты. Особенностью шпионской фантастики является то, что часто авторы больше внимания уделяют не операциям и повседневной жизни спецслужб и спецагентов, а их высокотехнологическому оборудованию, всемогуществу тайных организаций, обладающих почти безграничными правами и ресурсами, и невероятным приключениям.

Главный герой шпионской фантастики часто противостоит безумному учёному или , либо некой секретной организации, которые используют футуристические технологии для достижения своих целей. Примерами могут служить серия фильмов про Джеймса Бонда, использование передовых научных технологий для глобального влияния или господства в романах серии «», технологии космических путешествий для уничтожения мира, как в пародии на «Бондиану» «», контроль погоды в ещё одной пародии на Джеймса Бонда «»,  в картине «», «лучей смерти» в «» или замена мировых лидеров «» в «».

Примеры

Кино и телевидение 
 
 «Шпионка»
 «Спецагент Арчер»
 серия про Остина Пауэрса
 «Мстители» (TV series)
 «Капитан Скарлет»
 «»
 «Чак»
 «»
 «»
 серия про 
 серия про 
 «»
 «Без лица»
 »
 «Напряги извилины»
 «»
 фильмы про Джеймса Бонда
 «Джонни Квест»
 «Ким Пять-с-плюсом»
 «Kingsman: Секретная служба»
 «»
 «»
 «Секретные агенты»
 «»
 серия про 
 «»
 «Заключённый» (1967)
 «»
 «Секретная служба
 «Дети шпионов»
 «Турбопёс»
 «Абсолютные шпионки»
 «Смокинг»

Литература 
 серии романов Пола Кеньона «»
 серия книг Таморы Пирс «Дочь Львицы»
 серия романов про Джеймса Бонда

Игры 

 Alpha Protocol
 Club Penguin: Elite Penguin Force
 Deus Ex
 Global Agenda
 Metal Gear Solid
 The Operative: No One Lives Forever
 Perfect Dark
 Silent Storm
 Spy Fox
 
 Syphon Filter

Аниме 
 «009-1»
 «Агент Наджика»

См. также 

 Вымышленное оружие
 Технотриллер

Примечания

Ссылки 
 Список книг жанра «шпионская фантастика»  на сайте Goodreads

Жанры научной фантастики
Шпионаж
Детектив
Детективная литература